James Hill (1697-1727) est un antiquaire britannique.
  (1838-1916) est un industriel ferroviaire américain et canadien.
 James Hill (1911-2006) est un militaire britannique.
 James Hill (1916-2001) est un producteur américain.
 James Hill (1919-1994) est un réalisateur britannique.
 James Hill (1929-2018) est un tireur sportif américain.
  (né en 1974) est un joueur américain de football américain.
 James Hill (né en 1980) est un musicien canadien.